Пелсер — фамилия. Известные носители:
 Пелсер, Адриан (1886—1972) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника, полузащитника и нападающего.
 Пелсер, Ирен (род. 1958) — нидерландская волейболистка.
 Пелсер, Йоп (1892—1974) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Пелсер, Фонс (1893—1974) — нидерландский футболист, защитник.
 Пелсер, Харри (1920—2005) — нидерландский футболист, нападающий.